Rupert I van Laurenburg, graaf van Laurenburg (1124-1152)
 Ruprecht I van de Palts (1309-1390), paltsgraaf en keurvorst van de Rijnpalts (1353-1390)
 Ruprecht I van Legnica, mede-hertog van Liegnitz (1363-1409)